

Geografia

Austria 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bad Gastein (1906–1996)

Inne 
 Badgastein – krater